Snoy ist der Familienname folgender Personen:

 Jean-Charles Snoy et d’Oppuers (1907–1991), belgischer Politiker
 Peter Snoy (1928–2012), deutscher Ethnologe